Příjmení Kresta, přechýleně Krestová, nosí více osobností:

 Al Kresta (* 1951) – americký katolický komentátor, novinář a spisovatel
 Josef Kresta (* 1983) – český basketbalista
 Miroslav Kresta (* 1936) – slovenský fotbalista
 Roman Kresta (* 1976) – český automobilový závodník

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení